Geografia:
 Serrat dels Morts: cim del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Serrat dels Morts: cim del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà)
 Serrat dels Morts: cim del municipi de Santa Cecília de Voltregà (Osona)
 Serrat dels Morts: cim del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)